Садо́вский — славянская фамилия (женская форма — ), а также топоним.

Известные носители

А—Е 
 
 Садовский, Алексей Алексеевич (в монашестве Андрей; 1893—1898) — архимандрит РПЦ, настоятель Ново-Иерусалимского монастыря.
 Садовский, Анатолий Владимирович (1916—1981) — советский футболист, тренер.
 Садовский, Анджей (1926—2009) — польский сценограф, педагог.
 
 Садовский, Богдан Игоревич (род. 1999) — белорусский футболист.
 Садовской, Борис Александрович (настоящая фамилия — Садовский; 1881—1952) — русский поэт и прозаик, литературовед, критик.
 Садовский, Борис Дмитриевич (1904—1989) — советский учёный в области проектирования электрогидравлических следящих приводов.
 Садовский, Вадим Николаевич (1934—2012) — советский и российский философ.
 Садовский, Валентин Васильевич (1886—1947) — украинский экономист, журналист, общественный и политический деятель.
 Садовский, Веслав (1921—2010) — польский учёный-экономист, статистик.
 Садовский, Виктор Александрович (1922—1997) — советский режиссёр-постановщик и сценарист.
 Садовский, Виктор — епископ Переяславский и Борисопольский, архиепископ Минский и Волынский.
 Садовский, Виссарион Дмитриевич (1908—1991) — советский металловед.
 Садовский, Виталий Михайлович (1950—2009) — украинский художник и иконописец.
 
 Садовский, Всеволод Сергеевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Садовский, Вячеслав Витольдович (1913—1994) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Садовский, Денис Юрьевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Садовский, Джонатан (род. 1979) — американский актёр.
 Садовский, Евгений Иванович (1911—1987) — советский переводчик, затем сотрудник нацистской пропаганды, профессор математики.

И 
 
 
 Садовский, Иосиф Антонович (1929—2008) — украинский скульптор.

Й-П 
 Садовский, Йозеф (1689—1749) — доктор теологии и канонического права, ректор виленской Академии и университета Общества Иезуитов.
 Садовский, Кристоф Андреевич (? — после 1596) — староста Остринский, основатель католического костёла в имении Сады в 1596 году.
 Садовский, Лев Тихонович (псевдоним Павел Русых; 1908—1962) — русский писатель.
 Садовский, Леонид Александрович (1865—1913) — управитель Бакальского казенного рудника.
 Садовский, Пётр Викентьевич (род. 1941) — белорусский лингвист, политик и дипломат.

М—Ю 
 Садовский, Максим Павлович (1895—1977) — директор Харьковского электротехнического института (1938—1939).
 
 
 Садовский, Павел Владимирович (1907—1967) — советский трубач.
 
 Садовский, Рейнхольд Николаевич (?—1721) — городничий виленский, староста слонимский, каштелян берестейский, депутат Сейма Речи Посполитой.
 Садовский, Роман (род. 1999) — канадский фигурист.
 Садовский, Семён Леонидович (1894—19??) — советский военный деятель, полковник.
 Садовский, Степан Васильевич (1902—1965) — советский хозяйственный деятель, директор Новомосковского химического комбината (1940—1941 и 1946—1965).
 Садовский, Фёдор Титович (1892—1971) — советский деятель, инженер, министр жилищно-гражданского строительства Украинской ССР, профессор.
 Садовский, Юрий Владимирович (1920—2006) — советский полковник, Герой Советского Союза.

Астероид 
  (1998 HG68) — астероид из пояса астероидов.

Топоним 
 Садовский — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Садовский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области, на реке Большая Куберле.
 Садовский — исчезнувший хутор в Зимовниковском районе Ростовской области, располагался у левого берега реки Сал.
 Садовский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Русско-Садовский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Садовский сельский совет

См. также